Five Points – część Nowego Jorku, w którym rozgrywa się akcja Gangów Nowego Jorku.

Miejscowości w USA:
 Five Points – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Chambers
 Five Points – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Columbia
 Five Points – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
 Five Points – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Five Points – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern